Ilaya kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Ilaya (ort i Filippinerna, SOCCSKSARGEN), Province of Sarangani, 
 Ilaya (ort i Filippinerna, Zamboangahalvön), Province of Zamboanga del Norte,

Honduras 

 Iralaya, ort, Departamento de Gracias a Dios, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar